Die Irish League 1949/50 war die 49. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Linfield FC wurde zum 20. Mal Meister.

Modus 
Zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Für den zurückgetretenen Belfast Celtic wurde Crusaders FC in die Liga aufgenommen. Die zwei punktgleichen Vereine an der Tabellenspitze ermittelten im Play-off den Meister.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Meisterfinale 

|}

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1949/50
Fußballsaison 1949/50